

Яскевичі — село у Гродненському районі Гродненської області;
 Яскевичі — село у Щучинському районі Гродненської області;